10-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл с 5 по 11 ноября 2001 года в Порт-Харкорте (Нигерия) с участием 4 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые выиграла сборная Сейшельских Островов.

Команды-участницы 
Камерун, Нигерия, Сейшельские Острова, ЮАР.

Отказались от участия Египет, Тунис, Кения и Алжир.

Система проведения чемпионата 
Турнир проходил в два этапа — предварительный и финал. На предварительной стадии 4 команды-участницы провели однокруговой турнир, по результатам которого две лучшие вышли в финал и разыграли первенство.

Результаты

Предварительный этап 

 5 ноября: Сейшельские Острова — ЮАР 3:0 (25:12, 25:22, 25:21).
 6 ноября: Нигерия — Камерун 3:-.
 7 ноября: Сейшельские Острова — Нигерия 3:2 (25:22, 22:25, 25:20, 22:25, 15:12).
 9 ноября: Камерун — ЮАР 3:-.
 10 ноября: Сейшельские Острова — Камерун 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).
 11 ноября: Нигерия — ЮАР 3:-.

Финал 
11 ноября
 Сейшельские Острова — Нигерия 3:2 (23:25, 32:30, 25:17, 20:25, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Сейшельские Острова: Бригитт Роуз, Мари-Клод Лоренс, Мари-Анж Бушеро, Бесси Волки, Анни Дюгассе, Мозианн Анконо, Жерина Бонне, Мари-Антуан Жильбер, Мариль Бенуа, Тина Агатин, Трэси Сервина.

  Нигерия.

  Камерун.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
2001 год в волейболе